Mellaard ist der Name folgender Personen:

 Emiel Mellaard (* 1966), niederländischer Weitspringer

Siehe auch:
 Mellaart